Funke:
 Funke, un paraje rural del partido de Monte, provincia de Buenos Aires
 Estación Funke
 Apellidos
 Cornelia Funke, una escritora alemana de literatura infantil y juvenil